Хегглунд — скандинавская фамилия:

 Хегглунд, Альвар (1913—1996) — шведский лыжник, призёр чемпионата мира.
 Хегглунд, Вольдемар (1893—1963) — финский военачальник, генерал-лейтенант (1942)